Замедление нейтронов
 Замедление вращения Земли
 Замедление времени
 Замедленная киносъёмка

См. также 
 Ретардация
 Замедлитель